

Persone 
 César d'Estrées (1628-1714) – nobile, cardinale e vescovo cattolico francese
 François-Annibal d'Estrées (1573-1670) – nobile, militare e diplomatico francese
 Gabrielle d'Estrées (1571-1599) – nobile francese
 Jean d'Estrées (1666-1718) – nobile, presbitero, politico e diplomatico francese
 Jean II d'Estrées (1624-1707) – nobile, ammiraglio francese e maresciallo di Francia
 Victor Marie d'Estrées (1660-1737) – nobile e ammiraglio francese

Storia di famiglia 
 D'Estrées – famiglia nobile francese